Quadrio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Quadrio-Curzio (* 1937), italienischer Wirtschafts- und Politikwissenschaftler
 Francesco Saverio Quadrio (1695–1756), italienischer Priester, Historiker und Literat
 Maurizio Quadrio (1800–1876), italienischer Freiheitskämpfer